En matemáticas, un subespacio se refiere a un subconjunto de algún otro conjunto con cierta estructura, y que posee también esta misma estructura.

Dos casos importantes son:

 Subespacio vectorial: subconjunto de un espacio vectorial que es, en sí mismo, un espacio vectorial.
 Subespacio topológico: espacio topológico obtenido al intersecar un subconjunto de un espacio topológico con todos los abiertos de este, obteniendo un nuevo espacio topológico.